Paul Wright – calciatore scozzese (n. 1967)
 Paul Wright – calciatore statunitense (n. 1969)
 Paul Wright – tecnico del suono
 Paul Wright – regista e sceneggiatore britannico